Рејна има више значења:

 Рејна (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Рејна (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рејна (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику